Глубоковская волость —  административно-территориальная единица 3-го уровня и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Опочецком районе Псковской области России.

Административный центр — деревня Звоны (до апреля 2015 года — деревня Глубокое).

География 
Территория волости граничит на западе и северо-западе с  Пригородной волостью, на севере — с Болгатовской волостью Опочецкого района, на юге — с Себежским и Пустошкинским районами Псковской области.

На территории волости расположены озёра: Каменное (8,1 км², глубиной до 7 м), Велье (5,0 км², глубиной до 17,8 м), пруд Изгожка (3,0 км², погранично с Пригородной и Болгатовской волостями), Березовское (2,8 км², глубиной до 4 м: погранично с Болгатовской (Духновской) волостью), Нивно (1,6 км², глубиной до 7 м), Кудо или Полехновское (1,6 км², глубиной до 8 м), Коложо (1,4 км²,  глубиной до 10 м), Кудо или Воскресенское у д. Бабкино (1,3 км², глубиной до 15 м), Синовец (1,3 км², глубиной до 25 м), Чёрное или Комиссаровское или Черницкое (1,2 км², глубиной до 6 м), Исенно или Есино (1,1 км², глубиной до 3,8 м), Изгожа или Изгожское озеро (1,0 км², глубиной до 20 м), Глубокое — у волостного центра (деревня Глубокое) — самое глубокое озеро области (глубиной до 36 м и площадью 0,9 км²), а также Кутсо или Бабаинское или Бабининское (0,9 км² глубиной до 8,5 м), Косарно или Лобовское (0,7 км², глубиной до 8 м) и др.

Население 

Суммарная численность населения Глубоковской и Звонской волостей, объединённых в новообразованную Глубоковскую волость, по состоянию на 1 января 2015 года составляет 1742 человека.

Населённые пункты 
В состав волости с апреля 2015 года входят 217 населённых пунктов (деревень):

История 
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Глубоковский сельсовет был превращён в Глубоковскую волость.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года в Глубоковскую волость была включена территория упразднённой Норкинской волости (с центром в д. Норкино), и в новых границах волости (с центром в д. Глубокое) было также создано муниципальное образование Глубоковская волость со статусом сельского поселения с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Опочецкий район со статусом муниципального района; помимо этого в Звонскую волость была включена территория упраздненных Краснооктябрьской (с центром в д. Балахи) и Лобовской (с центром в д. Лобово) волостей.

С января 2006 до апреля 2015 года в состав Глубоковской волости входило 96 деревень: Абаканы, Бочкари, Погорельцево, Авсейково, Шелково, Авденково, Клевы, Зехново, Деревеньки, Глубокое, Руднихино, Филево, Козлово, Гарусово, Хренево, Пятницино, Стриженец, Нечистово, Паново, Рупосы, Ровный Бор, Мякишево, Вельица, Лашутино, Лужи, Тулаи, Агафонково, Ляти, Барканы, Секачи, Водобег, Рыгозы, Черепяги, Горелая Будка, Траньки, Свобода, Кульбино, Зуйково, Рассохи, Заноги, Кобылкино, Марково, Лапино, Норкино, Артюхово, Бабкино, Белохребтово, Богданцево, Богры, Боталово, Быстрино, Ведерниково, Веришино, Воротово, Воронино, Вындино, Глистенец, Гребени, Дорошово, Екимово, Елдино, Еловка, Зуйково, Иванцево, Каленидово, Камено, Киселево, Коровкино, Красихино, Кухново, Лаврихино, Лежовка, Лужицы, Меленка, Мызгайлово, Новины, Панино, Платоны, Подгорье, Рыково, Рясино, Самсониха, Скоморохово, Смешово, Сорокино, Степаньково, Столбово, Стрелено, Тараскино, Терехово, Ханево, Харитоново, Шерехово, Шишово, Юрьево, Ястребово.

Законом Псковской области от 30 марта 2015 года в состав Глубоковской волости 11 апреля 2015 года была включена территория упразднённой Звонской волости, при этом административный центр укрупнённой Глубоковской волости был перенесён из д. Глубокое в д. Звоны.

Примечания 

Муниципальные образования Опочецкого района
Сельские поселения Псковской области